Port Vale  is een Engelse voetbalclub uit Burslem, Stoke-on-Trent, opgericht in 1876.

Geschiedenis 
De in 1876 opgerichte club werd in 1882 lid van de Football League om daar in 1907 wegens financiële problemen weer uit te verdwijnen. Vanaf 1919 speelde de club echter weer in de Football League. De club kon nooit doorstoten naar de eerste klasse maar bracht wel 41 seizoenen in de tweede klasse door. De aartsrivaal van de club is stadsgenoot Stoke City.

Er wordt vaak gezegd dat Port Vale en Arsenal FC de enige twee profclubs in Engeland zijn die niet naar een plaats genoemd zijn, maar dat is niet helemaal correct: de naam Port Vale is terug te vinden op oude kaarten van Stoke en verwijst naar een aantal havens in de rivier de Trent. De bekendste fan van de club is waarschijnlijk Robbie Williams, die in Stoke is opgegroeid. Toen Williams een nummer componeerde voor het computerspel FIFA 2000, werd Port Vale daarom als extra aan het spel toegevoegd. Williams bezit ook een groot aantal aandelen in de club.

In 2022 werd Port Vale de eerste club die alle 91 andere clubs uit de vier Engelse profdivisies heeft verslagen.

Erelijst 
Football League Trophy
Winnaar: 1993, 2001
Football League Fourth Division
Winnaar: 1959

Records 
 Aantal toeschouwers: 49 768 tegen Aston Villa FC op 20 februari 1960 (FA Cup 5de ronde)
 Grootste competitiewinst: 9-1 tegen Chesterfield FC op 24 september 1932 (2de klasse)
 Zwaarste competitienederlaag: 0-10 tegen Sheffield United op 10 december 1892 (2de klasse)

Competitieklassen

Player of the Year 
Sinds 1969 kiezen de supporters van Port Vale aan het einde van het seizoen de in hun ogen beste speler van de voorbije voetbaljaargang.

Bekende (oud-)spelers
 Christopher Birchall
 Mark Chamberlain
 Robbie Earle
 Steve Guppy
 Terry Lees
 Bill McGarry
 Ian Taylor
 Kevin Young

Nederlanders 
 Jermaine Holwijn
 Nico Jalink
 Robin van der Laan
 Tyrone Loran
 Rogier Koordes
 Mark Snijders
 Kjell Knops

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van Port Vale FC uit voor een Europees vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Sammy Morgan degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Port Vale FC in totaal zeven keer uit voor het Noord-Ierse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe links 
 Officiële website
 Artikel van BBC Sport over Williams investering

Engelse voetbalclub
Sport in West Midlands (regio)
Staffordshire